El término Flam puede referirse a:

 Flåm, localidad noruega.
 Herbert Flam, jugador de tenis estadounidense de la década de los 50 del s. XX.
 Flam accent, uno de los 26 rudimentos clásicos del tambor.